Regulus steht für:

 Regulus, lateinisch für Kleinkönig
 Regulus (Stern), Stern im Sternbild Löwe
 Regulus, Vogelgattung der Goldhähnchen
 Regulus (Chemie), Menge erstarrter Schmelze
 Regulus, früherer Name von Nankai (Schiff), Hilfs-Minenleger der Kolonie Niederländisch-Indien
 Operation Regulus, der Versuch der Bildung deutsch-freundlichen Widerstands nach dem Königlichen Staatsstreich in Rumänien 1944
 Regulus (Schiff), Personenschiff auf dem Teterower See
 Regulus, lateinisch für Basilisk (Mythologie)
 Regulus, nach einer Redoxreaktion erhaltener Metallklumpen, siehe Kupellation
 SSM-N-8A Regulus, amerikanischer Marschflugkörper

Regulus ist der Name folgender Personen:
 Regulus († 698), Bischof von Reims, siehe Rieul von Reims

Regulus ist das Cognomen folgender Personen:

 Marcus Claudius Regulus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Metilius Aquillius Regulus, römischer Politiker, Konsul 157
 Publius Memmius Regulus († 61), römischer Politiker, Suffektkonsul 31
Siehe auch:
 Régule